Харолд Эллиот Вармус (; род. 18 декабря 1939, Фрипорт, Нью-Йорк) — американский врач-вирусолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1989 года «за открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов», которую он разделил с Майклом Бишопом. Директор Национальных институтов здравоохранения (1993—1999). С 2010 по 2015 год директор Национального института онкологии. В 2008—2010 гг. сопредседатель . В 2000—2010 гг. президент и управляющий Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринга (Нью-Йорк). Член Национальных Академии наук (1984) и Медицинской академии (1991) США, а также Американского философского общества (1994), иностранный член Лондонского королевского общества (2005). Удостоен Национальной научной медали (2001).

Биография 
Родился в Фрипорте (округ Нассо) в семье врача Фрэнка Вармуса (1907—1972) и психиатрического социального работника Беатрис Бараш (1911—1971), из семей еврейских иммигрантов из Австро-Венгерской империи (со стороны отца — из Лопушны). Окончил как филолог Амхёрстский колледж и Гарвардский университет (магистр). Выпускник Колумбийского колледжа врачей и хирургов (Нью-Йорк). Будучи студентом работал в одной из индийских больниц. Работал в Колумбийском пресбитерианском госпитале в 1968—1969 годах и прошёл короткую стажировку в Национальных институтах здравоохранения, где начал изучать как цАМФ регулирует экспрессию бактериальных генов. В 1970 году переехал в Сан-Франциско в Университет Калифорнии как пост-докторант в лабораторию Майкла Бишопа. С 1970 года профессор отдела микробиологии и иммунологии. С 1984 года именной профессор молекулярной вирусологии. 
В 1989 году Бишоп и Вармус получили за свои исследования Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
В настоящее время работает в  в Нью-Йорке. Женат, двое сыновей

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Его мемуары The Art and Politics of Science (2009) в том же году были отмечены Phi Beta Kappa Science Book Award.

Награды и отличия 
 Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (1982)
 Международная премия Гайрднера (1984)
  (1984)
 Simon M. Shubitz Cancer Prize and Lectureship (1984)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине (1989)
 Национальная научная медаль в номинации «Биологические науки» (2001)
 Премия Вэнивара Буша (2001)
 Шрёдингеровская лекция (Имперский колледж Лондона) (2002)
 , Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор (2011)
  (2012)

Примечания

Ссылки 
 Автобиография на Нобелевском сайте 

Иммунологи США
Микробиологи США
Вирусологи США
Молекулярные биологи
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Амхерстского колледжа
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета
Директора Национальных институтов здравоохранения США
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты международной премии Гайрднера
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Лауреаты премии Вэнивара Буша
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Майами